Schaumberger ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Schaumberger (* 1962), österreichischer Bildhauer
 Heinrich Schaumberger (1843–1874), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Helmut Schaumberger (* 1971), österreichischer Musiker und Musikpädagoge
 Hilde Schaumberger (* 1953), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Johann Schaumberger (1885–1955), deutscher Theologe und Wissenschaftshistoriker